Overslag (gymnastiek), een hele draai om de breedteas met afzet van de handen
Overslag (transport), het overbrengen van goederen of producten van de ene naar de andere vervoerwijze
Overslag (munt), het dubbel beslaan van een munt
Overslag (elektriciteit), het overspringen van een elektrische lading
een dorp dat half in Zeeuws-Vlaanderen ligt en half in het Belgische Oost-Vlaanderen:
Overslag (België)
Overslag (Zeeland)